Steinfjorden eller Steinsfjorden er navnet på flere norske fjorde og en del af en sø:

 Steinfjorden (Gamvik) – en arm af Mehamnfjorden i Gamvik kommune i Finnmark.
 Steinfjorden (Berg) – en fjord i Senja kommune i Troms.
 Steinsfjorden (Vestvågøy) – en fjord i Vestvågøy kommune i Nordland.
 Steinsfjorden (Buskerud) – en arm af søen Tyrifjorden i Ringerike og Hole kommuner i Buskerud.